

Міста 
 Беллв'ю () — місто в США, штат Айдахо.
 Беллв'ю () — місто в США, штат Айова.
 Беллв'ю () — місто в США, штат Кентуккі.
 Беллв'ю () — місто в США, штат Небраска.
 Беллв'ю () — місто в США, штат Огайо.
 Беллв'ю () — місто в США, штат Пенсільванія.
 Беллв'ю () — місто в США, штат Техас.
 Беллв'ю () — місто в США, штат Вашингтон.

Інші поселення 
 Беллв'ю — селище в США, штат Іллінойс.
 Беллв'ю — селище в США, штат Мічиган.
 Беллв'ю — селище в США, штат Вісконсин.